Faceless steht für:
 Faceless (Album), Album von Godsmack (2003)
 The Faceless, Musikgruppe aus Kalifornien

Filme:
 Faceless (1988), französischer Film von Jess Franco (1988)
 Faceless (2006), US-amerikanischer Film von Joe Carnahan (2006) 
 Faceless (2007), britisch-österreichischer Film von Manu Luksch (2007)